Toikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), comédien et acteur finlandais
 (1931-2019), designer de verre finlandais
 (1902-1990), skieur cross-country finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois